Флаг Берёзовского сельского поселения — упрощённое название флага некоторых сельских поселений России.

 Флаг Берёзовского сельского поселения — флаг муниципального образования Берёзовское сельское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области